Nyabikere kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Nyabikere (vattendrag i Rutana), 
 Nyabikere (kommun), Karuzi, 

Robotskapade Burundiförgreningar